Stankin steht für:
 Staatliche Technologische Universität „Stankin“ Moskau, eine der Moskauer Universitäten

Stankin bzw. Stankina (weibliche Form) ist der Familienname folgender Personen:
 Irina Wassiljewna Stankina (* 1977), russische Geherin
 Wladimir Stankin (* 1974), russischer Geher